Ранчо Луевано има више значења:

 Ранчо Луевано (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Луевано (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику